Montberon  ist eine französische Gemeinde mit  Einwohnern (Stand ) im Département Haute-Garonne in der Region Okzitanien; sie gehört zum Arrondissement  Toulouse und zum Kanton Pechbonnieu.

Bevölkerungsentwicklung

Literatur 
 Le Patrimoine des Communes de la Haute-Garonne. Flohic Editions, Band 2, Paris 2000, ISBN 2-84234-081-7, S. 1528–1531.

Weblinks 

Ort in Okzitanien